Konami M2 es una placa de arcade creada por Konami destinada a los salones arcade.

Descripción 
El Konami M2 fue lanzada por Konami en 1997 y está basada en el hardware de 3DO.

El sistema posee dos procesadores IBM PowerPC 602, y el audio lo gestionaba el Playstation SPU.
En esta placa funcionaron 8 títulos.

Especificaciones técnicas 
 CPU : 2 x IBM PowerPC 602 EMPPC602FB66 
Custom ASICs 
 BDA: 
Memory control, system control, and video/graphic control 
Full triangle renderer including setup engine, MPEG-1 decoder hardware, DSP for audio and various kinds of DMA control and port access 
Random access of frame buffer and z-buffer (actually w-buffer) possible at the same time 
 CDE: Power bus connected to BDA and the two CPUs, "bio-bus" used as a low-speed bus for peripheral hardware 
 Renderer capabilities: 
1 million un-textured triangles/s geometry rate 
100 million pixels/s fill rate 
reportedly 700,000 textured polygons/s *without* gouraud shading or additional effects 
reportedly 300,000 to 500,000 textured polygons/s *with* gouraud shading, lighting and effects 
 Shading: flat shading and gouraud shading, texture mapping, decal, modulation blending, tiling (16K/128K texture buffer built-in) 
Hardware z-buffer (16-bit) (actually a block floating point with multiple (4) range w-buffer), object-based full-scene anti-aliasing, alpha channel (4-bit or 7-bit) 
 Resolution : 320x240 to 640x480 resolution at 24-bit color 
 Sound hardware - 16-bit 32-channel DSP at 66 MHz (within BDA chip) 
 Media - Quad-speed CD-ROM drive (600 KB/s) 
 RAM - Unified memory subsystem with 8 MB/s, 64-bit bus resulting in peak 533 MB/s bandwidth, Average access 400 MB/s. 
 Full Motion Video - MPEG-1 
 Writable Storage - Memory cards from 128 KiB to 32 MiB 
 Expansion Capabilities - 1 PCMCIA port (potentially used for Modems, Ethernet NICs, etc.) 
 Roms : 8x CD Rom LW and Rom Bios

Lista de videojuegos 

 Battle Tryst
 Evil Night / Hell Night
 Heat Of Eleven '98
 Polystars
 Total Vice

Referencias

Véase también 
 Arcade
 Placa de arcade
 Konami
 3DO

Enlaces externos 
 Información de la placa arcade

Placas arcade de Konami